Воро́нич:

 Фамилия
 Воронич, Ян Павел (1757—1829) — польский римско-католический священнослужитель, поэт и писатель.

 Населëнный пункт
 Воронич — городище и одноимённая деревня в Псковской области России.

См. также 
 Вороничи